Papa Noël peut être :
 Père Noël, personnage distribuant des cadeaux dans les maisons pendant la nuit de Noël
 Papa Noël (1940- ), chanteur et guitariste du Congo-Kinshasa.